Santa Caterina da Siena kan syfta på:

Församling
 Santa Caterina da Siena (församling), församling i Rom

Kyrkobyggnader
 Santa Caterina da Siena a Via Giulia, kyrkobyggnad i Rom
 Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, kyrkobyggnad i Rom
 Santa Caterina da Siena a Via Populonia, kyrkobyggnad i Rom
 Transito di Santa Caterina da Siena, kapell i Rom
 Oratorio del Santissimo Sacramento e Santa Caterina da Siena, oratorium i Rom

Personer
 Katarina av Siena (1347–1380), italienskt helgon